Copa d'Europa d'hoquei patins masculina
 Copa d'Europa d'hoquei patins femenina